Stortingsvalet i Norge 2017 var ett rikstäckande allmänt val i Norge som ägde den 11 september 2017 varvid de 169 platserna i Norges storting tillsattes för mandatperioden 2017–2021. Samtidigt hölls val till det norska sametinget och extraordinärt kommunval för den nybildade Færder kommune. 2 945 345 norrmän var röstberättigade och valdeltagandet hamnade på 78,2 %.

Arbeiderpartiet och Høyre blev fortsatt Norges två största partier, men var samtidigt de partier som tappade flest mandat jämfört med föregående val. Senterpartiet och Sosialistisk Venstreparti erhöll flest nya mandat. Rødt fick 2,3 procent av rösterna och för första gången ett mandat i Stortinget.

Efter valet inledde statsminister Erna Solberg regeringssamtal med Fremskrittspartiet, Venstre och Kristelig Folkeparti.

Förgående val 
Föregående stortingsval i Norge anordnades den 9 september 2013. Utgången blev en seger för det konservativa Høyre och det invandringskritiska Fremskrittspartiet. Tillsammans bildade Høyre, lett av Erna Solberg, och Fremskrittspartiet en minoritetsregering med Solberg som statsminister. Regeringen hade stöd av de två mittenpartierna Venstre och Kristelig Folkeparti.

Valresultat

Resultat efter fylke

Referenser 

2017 i Norge
2017
Norge